Tunaskolan kan avse:

 Tunaskolan, Luleå
 Tunaskolan, Lund
 Tunaskolan (musikalbum) – ett musikalbum av Mattias Alkberg BD i Luleå